Macketanz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Macketanz (* 1963), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Ferdinand Macketanz (1902–1970), deutscher Maler und Kunstprofessor in Düsseldorf